Льво́вич — фамилия.

Известные носители 
 Львович, Борис Афроимович (род. 1947) — российский режиссёр, актёр и чтец, автор и исполнитель песен, журналист.
 Львович, Зиновий Ефимович (1910—1965) — советский художник-график, заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1959).
 Львович, Марк Исаакович (1906—1998) — советский гидролог.
 Львович, Роман Борисович (род. 1972) — композитор, аранжировщик, исполнитель, ответственный секретарь Союза композиторов России.
 Львович, Яков Евсеевич (род. 1946) — учёный в области систем автоматизированного проектирования.

Составные фамилии 
 Львович-Кострица, Александр Иулианович (? — 1881) — русский писатель, юрист.